Uladzimir Ihnacik ha battuto in finale Greg Jones 6-3, 6-4.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Open di Francia 2007